Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 2002 avgjordes i Tarvisio (störtlopp och super-G), Ravascletto (storslalom) och Sella Nevea (slalom) i italienska provinsen Udine under perioden 27 februari-3 mars 2002 och var det 21:a världsmästerskapet för juniorer. Ursprungligen var det meningen att mästerskapet skulle ha arrangerats i Narvik i Norge.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 2002 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 2001/2002
Sportevenemang i Italien
2002 i Italien
Alpin skidsport i Italien
2002